Lorenzo Guzzo – calciatore italiano degli anni '20
Augusto Guzzo – filosofo italiano
Manuele Guzzo – calciatore italiano (1975)
34716 Guzzo – asteroide